Qi to:
 Qi – energia życiowa, fundamentalne pojęcie filozofii chińskiej i dalekowschodniej
 Państwo Qi – starożytne chińskie królestwo w okresie Walczących Królestw
 Qi – król chiński
 QI – brytyjski teleturniej panelowy emitowany przez telewizję BBC One